Што́калко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Штокалко Зіновій Павлович (псевдонім — Зіновій Бережан; 1920–1968) — український поет-модерніст, студентський діяч та лікар-інтерніст, онколог і дерматолог, бандурист. Доктор медицини.
 Штокалко Павло Лукич (1879–1945) — український письменник, греко-католицький священик, релігійний діяч. Батько Зіновія Бережана.

Див.також 
 Штокало